Лу Хао (род. 1947) — глава парткома пров. Ганьсу и её губернатор, член ЦК КПК.
 Лу Хао (род. 1967) — экс-министр природных ресурсов КНР, член ЦК КПК.